C16H30O2 – formula molecolare dell'acido cis-7-esadecenoico
C16H30O2 – formula molecolare dell'acido palmitoleico
C16H30O2 – formula molecolare dell'acido sapienico

Formule molecolari